Spider-Man Unlimited — мобильная игра в жанре бесконечного бега, разработанная и изданная компанией Gameloft по мотивам супергероя Marvel Comics - Человека-паука. Игрок управляет главным героем и его альтернативными версиями во время борьбы с членами Зловещей шестерки и их двойниками из мультивселенной. В основном режиме игры есть определенные цели, в отличие от традиционной цели пробежать как можно дальше. Игра также была известна тем, что в ней регулярно проводились специальные, ограниченные по времени события сообщества. 

Анонсированная в июне 2014 года, игра Spider-Man Unlimited была выпущена для Android, iOS и Windows Phone 10 сентября 2014 года. Начиная с октября 2014 года, Gameloft выпустила несколько обновлений, которые добавили главы в сюжетный режим, Людей-пауков и Женщин-пауков, врагов, события и этапы. Игра была прекращена в 31 марта 2019 года. Она была скачана 30 миллионов раз и была хорошо принята игровыми критиками. Рецензенты хвалили управление, звук, анимацию и разнообразие персонажей, критикуя при этом систему энергии, которая, по их мнению, ограничивает реиграбельность игры.

Сюжет 
После того как Человек-паук побеждает фигуру, известную как Золотой Гоблин, Ник Фьюри сообщает ему, что Зеленый Гоблин использовал портал, чтобы собрать Зловещую Шестерку из нескольких вселенных и планирует захватить измерение Человека-паука. Щ.И.Т. использует портал, чтобы собрать альтернативные версии Человека-паука и других героев с паучьей силой, таких как Девушка-паук, Свин-паук и Человек-паук 2099, чтобы помочь в битве. Человек-паук преследует Зеленого Гоблина и его альтернативные версии. После победы над альтернативными версиями Гоблина Человек-паук сражается с различными версиями Стервятника, Электро, Песочного человека, Доктора Осьминога и Мистерио, а также с Зловещими солдатами - бронированными солдатами, работающими на Зловещую шестерку из мультивселенной.

Оценки

Примечания 

Компьютерные игры 2014 года
Игры для Android
Компьютерные игры, разработанные Gameloft
Игры для iOS
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры о супергероях
Игры о Человеке-пауке
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Игры для Windows Phone
Игры о Нью-Йорке